Энтони Молинари (; род. 9 мая 1974, Вустер, Массачусетс, США) — американский актёр, каскадер и постановщик трюков. Сыграл Ши Нири в фильме «Боец». Трёхкратный номинант на премию Гильдии киноактёров США.

Карьера 
Энтони родился в Вустере, штат Массачусетс, в семье Уильяма и Джойс. У него есть брат Билли и сестра Кристина. Он был капитаном футбольной команды как в школе, так и в колледже. Получил степень в области социологии и образования в Боудин-колледже в Брансуике, штат Мэн. Окончив учебу, Энтони начал преподавать в начальной школе. Во время работы учителем решил стать каскадёром.

Молинари выступал в качестве каскадёра и координатора трюков в более чем 170 различных телевизионных шоу и художественных фильмах. В 2005 и 2006 годах он являлся дублёром в телесериале «Последний рубеж», получившем премию «Эмми» за лучшую координацию трюков в эпизоде «Snatch and Grab».

В 2008 году за работу в телесериале «Герои» Энтони был номинирован на Премию Гильдии актеров в категории лучший каскадёрский ансамбль в телесериалах. Номинировался на Премию Гильдии актеров в 2013 году за фильм «Новый Человек-паук») и в 2020 году за фильм «Ford против Ferrari». Имеет номинацию на премию Таурус, вручаемой мировой академией каскадёров, за фильм «Звёздный путь».

Молинари был дублёром Марка Руффало, Джорджа Клуни, Джереми Реннера и других актёров.

В качестве актёра снимался в таких фильмах, как «Мачо и ботан», «Иллюзия обмана», «Черная месса», «Полтора шпиона», «Джейсон Борн», «Человек-паук: Вдали от дома», «Плохие парни навсегда», «Кто не спрятался», «Довод». Снимался в сериале «Гавайи 5.0»

В фильме «Боец» сыграл боксёра Ши Нири, с которым главный герой проводит матч за титул чемпиона мира. В 2021 году Молинари снялся в фильм Гая Ричи «Гнев человеческий».

7 апреля в российский прокат выйдет фантастическая экшн-комедия «Всё везде и сразу» от режиссёров Дэниела Шайнерта и Дэна Квана, снятая при участии Энтони. Фильм повествует о женщине, которая обнаруживает, что, помимо нашей реальности, существует еще множество других, параллельных.

Примечания

Ссылки 

Каскадёры США
Актёры США